Crusell är ett efternamn, som knutits till bland annat:

Personer
 Bernhard Crusell (1775–1838), finlandssvensk klarinettist, tonsättare och översättare
 Gustaf Samuel Crusell (1810–1858), finländsk läkare
 Maggie Thauersköld Crusell (född 1969), svensk ekonom och skribent

Företeelser med namn efter Bernhard Crusell 
 Crusellbron, snedkabelbro i Helsingfors
 Crusellhallen, konsertsal i Linköping
 Crusellstipendiet,  svenskt stipendium för unga dirigenter

Efternamnsförgreningssidor
Finländska släkter